Il singolare dell'ATP Buenos Aires 1985 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Guillermo Vilas era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Martín Jaite ha battuto in finale Diego Pérez 6-4, 6-2.

Teste di serie

  Diego Pérez (finale)
  Alejandro Ganzábal (primo turno)
  Martín Jaite (campione)
  Hans Gildemeister (primo turno)

 Horacio de la Peña (semifinali) 
 Jimmy Brown (semifinali) 
 Eduardo Bengoechea (primo turno) 
 Roberto Argüello (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ATP Buenos Aires 1985